Szlaki komunikacyjne
 E40 – europejska droga wodna
 E40 – europejska droga samochodowa

 Pojazdy mechaniczne
 Baureihe E 40 – niemiecka lokomotywa elektryczna
 Toyota Corolla E40 – samochód osobowy

 Inne
 E-40 – amerykański raper
 E-40 – biopaliwo o złożone w 40% z alkoholu etylowego i w 60% z benzyny
 E40 – standard gwintu o zarysie kołowym